Pekko kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pekko (klippa), Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, 
 Pekko (ö), Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar